Miejscowości w USA:
 Rantoul – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Rantoul – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Rantoul – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Gminy w USA:
 Rantoul (ang. Rantoul Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Rantoul (ang. Rantoul Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet